The Bone Carver è il tredicesimo album di inediti del gruppo musicale inglese And Also the Trees, pubblicato nel 2022.

Tracce

Collegamenti esterni